Тырновское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Тырновское сельское поселение — в Пронском районе Рязанской области.
 Тырновское сельское поселение — в Шиловском районе Рязанской области.